Entrèves steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bellecombe-en-Bauges im Département Savoie, Frankreich
 einen Ortsteil von Courmayeur in der Region Aostatal, Italien

Entrèves ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Passerin d’Entrèves (1902–1985), italienischer Rechtsphilosoph und Romanist